Die Valence Romans Agglo ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 54 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Alixan.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté d’agglomération Valence-Romans Sud Rhône-Alpes und Communauté de communes de la Raye.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Montrigaud, Miribel und Saint-Bonnet-de-Valclérieux die Commune nouvelle Valherbasse. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 54.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Valence Romans Agglo
Gemeindeverband im Département Drôme
Gegründet 2016